Carl Kjellberg kan avse:

Carl Kjellberg (1825–1891), en svensk grosshandlare och riksdagspolitiker
Carl Kjellberg (1866–1933), en svensk arkivarie
Carl Kjellberg (1915–1995), en svensk diplomat